Abdullah ibn Saud was de leider van het Huis van Saud (van 1814 tot 1818)
 Abdullah I van Jordanië was emir van Transjordanië (1921-1946), later koning van Transjordanië (1946-1949), later koning van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië (1949-1951)